Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2017/18 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2017/18 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 
Die zwölf Vereine durften sechs Stammspielerinnen und maximal acht Ersatzspielerinnen melden. Als einziger Verein schöpfte der SV Allianz Leipzig das Meldekontingent nicht aus und meldete nur 13 Spielerinnen. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Während der SV Allianz Leipzig mit neun eingesetzten Spielerinnen auskamen, spielten beim SK Schwäbisch Hall und dem SV 1920 Hofheim alle 14 gemeldeten Spielerinnen mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 141 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 12 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spielerinnen waren Lela Dschawachischwili (SK Schwäbisch Hall) und Melanie Lubbe (Rodewischer Schachmiezen) mit je 7,5 Punkten, wobei Dschawachischwili 9 Partien spielte, Lubbe 11. Je 6,5 Punkte erreichten Anna Zatonskih (OSG Baden-Baden), Tatiana Melamed, Anastassija Sawina (beide SK Bad Königshofen) und Mara Jelica (SF Deizisau), von diesen spielte Melamed 8 Partien, Zatonskih und Sawina je 9, Jelica 10.

Mit Hou Yifan, Alexandra Kostenjuk, Josefine Heinemann, Elena Sedina (alle OSG Baden-Baden), Karina Ambarzumowa, Petra Papp, Jovana Rapport, Jana Zpěváková (alle SK Bad Schwäbisch Hall), Alexandra Obolenzewa, Dina Belenkaja, Julija Gromowa (alle SC Bad Königshofen), Alina Zahn, Bettina Blübaum (beide Hamburger SK), Anastassija Bodnaruk (Rodewischer Schachmiezen), Inna Janowskaja und Marina Noppes (beide SF Deizisau) erreichten 16 Spielerinnen 100 %, von diesen spielte Bodnaruk sechs Partien, Kostenjuk und Belenkaja je fünf, Heinemann, Sedina und Ambarzumowa je vier, Papp, Rapport, Zpěváková, Obolenzewa, Gromowa und Zahn je drei, Janowskaja zwei, Hou, Blübaum und Noppes je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2017); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2017; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ISR = Israel, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LTU = Litauen, MDA = Republik Moldau, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

OSG Baden-Baden

SK Schwäbisch Hall

SC Bad Königshofen

Hamburger SK

Rodewischer Schachmiezen

SF Deizisau

SK Lehrte

Karlsruher Schachfreunde

SV 1920 Hofheim

SV Allianz Leipzig

SK Doppelbauer Kiel

SV Medizin Erfurt

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Deimantė Cornette hieß bis zur Saison 2016/17 Deimantė Daulytė.
 Magdalena Karasińska hieß bis zur Saison 2016/17 Magdalena Krasnodębska.
 Dorothee Schlobohm hieß bis zur Saison 2016/17 Dorothee Schulze.
 Joanna Mikulewicz hieß früher Joanna Górecka.
 Petra Kieselbach heißt seit der Saison 2018/19 Petra Grabowski.
 Bettina Blübaum heißt seit der Saison 2018/19 Bettina Meyer.
 Elena Lewuschkina heißt seit der Saison 2018/19 Elena Köpke.
 Joanna Majdan-Gajewska heißt seit der Saison 2018/19 Joanna Majdan.

Weblinks 

 Ergebnisdienst beim Niedersächsischen Schachverband

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2017
Schach 2018